Klotter ist der Familienname folgender Personen:

 Christoph Klotter (* 1956), deutscher Ernährungsexperte, Psychologe und Hochschullehrer
 Gerhard Klotter (* 1955), Landespolizeipräsident von Baden-Württemberg
Karl Klotter (1901–1984), deutscher Ingenieurwissenschaftler